Název Stara Gora má více sídel ve Slovinsku:
 Stara Gora – sídlo v občině Benedikt
 Stara Gora – sídlo v městské občině  Nova Gorica
 Stara Gora – sídlo v občině Sveti Jurij ob Ščavnici
 Stara Gora – sídlo v občině Trebnje
 Stara Gora pri Šentilju – sídlo v občině Šentilj
 Stara Gora pri Velikem Gabru – sídlo v občině Litija